Стоян Балов (; ) — болгарский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата Европы, чемпион мира, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле.

Карьера 
Выступал в легчайшей (до 57 кг) весовой категории. Серебряный призёр чемпионата Европы 1988 года в Кульботне. Чемпион мира 1985 года.

На летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле Балов победил югослава , марокканца , финна , южнокорейца , грека Хараламбоса Холидиса и стал победителем своей подгруппы. В финале болгарин проиграл венгу Андрашу Шике и завоевал серебряную награду Олимпийских игр.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Болгарии
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Борцы легчайшего веса